Het Nederlands kampioenschap dammen van 1956 telde vijftien deelnemers. Het kampioenschap werd gewonnen door Wim de Jong, die als enige 21 punten had.

Resultaten

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1956